Неверково — название населённых пунктов в России:

 Неверково — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Неверково — село в Борисоглебском районе Ярославской области.